Un entrenador Pokémon es, en el mundo de Pokémon, una persona que captura Pokémon con Poké Balls, los cría y los cuida, y también los entrena para combatir contra otros entrenadores que también tienen Pokémon.
El término “Entrenador Pokémon” se puede también utilizar en un contexto más amplio: Es cualquier persona que tenga por lo menos un Pokémon, puede ser considerada un amaestrador de Pokémon. En este sentido, la gente en las ocupaciones relacionadas de Pokémon, tales como coordinadores de Pokémon o criadores de Pokémon, puede también ser considerados para ser entrenadores Pokémon.

Medallas de Gimnasio 
La meta de muchos entrenadores no es solo entrenar Pokémon de gran alcance (o ayudar a un Pokémon para hacer batallas más fuertes), para competir en competiciones de la liga. Para hacer eso así pues, uno debe recoger las ocho medallas de gimnasio.

En los videojuegos, una medalla de gimnasio sirve a ambos como marcador simbólico del progreso del jugador en el juego, y como realce de las capacidades de controlar los Pokémon del jugador. Dependiendo de la medalla, puede permitir a los entrenadores que utilicen las máquinas ocultas (MO) que permiten que utilicen ciertos ataques fuera de una batalla de Pokémon, dejándolos mover ciertos obstáculos, iluminar áreas oscuras, o viajar en el agua. La posesión de ciertas medallas de gimnasio también reducen la probabilidad de un Pokémon que sea más fuerte de los requisitos de la medalla y que desobedece a sus entrenadores, y sirve así como símbolo del respeto entre los Pokémon y sus entrenadores. Algunas medallas también aumentan ciertos Stats en el Pokémon del entrenador, tal y como su energía del ataque o velocidad. Ocho medallas de gimnasio se requieren para hacer frente a la Élite Cuatro en cada una de las regiones de Pokémon que contienen una liga de Pokémon (Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Teselia, Kalos y Galar).

En el anime, aunque los únicos gimnasios ofrecidos sean los que están en los videojuegos, aparentan ser más de ocho gimnasios en cada región, como nunca han visto a los entrenadores con las medallas antes de que estén vistos en los videojuegos (algunas de las medallas de Kanto de Gary Oak son inauditas, por ejemplo). Aparece que la recogida de las medallas de cualesquiera ocho gimnasios oficialmente reconocidos en una región dada concede un acceso del entrenador a su acontecimiento anual de la liga de Pokémon.

Las medallas de gimnasio se asemejan a menudo al tipo de Pokémon que el líder del gimnasio tenía cuando estaba derrotado, por ejemplo la “medalla del nudillo” recibieron de Brawly, un Lucha-tipo líder de gimnasio, en el Pokémon rubí, zafiro y esmeralda.

Intercambio de Pokémon 
Los entrenadores también pueden intercambiarse Pokémon entre sí para poder conseguir nuevos Pokémon y completar su Pokédex más rápidamente, además de que un Pokémon intercambiado gana más puntos de experiencia en cada combate. Algunos Pokémon solo pueden evolucionar si son intercambiados. En las primeras versiones de pokémon solo se podía intercambiar a través de un cable conector llamado cable link.En la tercera generación se incorporó una forma de intercambiar sin el susodicho cable, a partir de la cuarta generación se podía conectar el juego a la conexión wi-fi de nintendo para intercambiar pokemón con cualquier persona del mundo que tenga wi-fi.

Videojuegos de Pokémon 
En los videojuegos, los entrenadores Pokémon se comportan diferente respecto a lo que hacen en el anime. Los entrenadores Pokémon poseen diversos tipos de Pokémon dependiendo de su carrera y origen. Son temáticos diferentemente, y tienen Pokémon que emparejan su carácter, nombre y tipo de persona. Por ejemplo, en Pokémon Colosseum existe un entrenador nombrado Botan que utiliza el tipo Pokémon de la hierba. Su nombre proporciona una indirecta en cuanto a lo que se pudo esperar del jugador, como Botan se extrae probablemente de "botánico".

Los entrenadores Pokémon son todos distintos tipos de gente, con nombres dados. Por ejemplo, un jugador puede encontrar un entrenador llamado Hiker Kent o a una entrenadora llamada Beauty Violet. Los entrenadores como estos nunca se asignan una estrategia particular, apenas un grupo de Pokémon para su tipo. Pues el jugador viaja a través del juego, los entrenadores se acercarán a ellos y exigirán una batalla, algo que simplemente pidiendo. Encontrarán en las rutas y en cuevas, y especialmente los gimnasios, y dan a los entrenadores Pokémon a menudo más experiencia al jugador que Pokémon salvaje, así como da el dinero en su derrota.

Conocen a los entrenadores para tener una calidad particular sobre ellos; por ejemplo, un “muchacho rico” a menudo dará a jugador bastantes porciones de dinero por ser llevarse la victoria. Sus nombres pueden también ser una pista en cuanto a cómo es de difícil derrotarlos (comparad al “joven” y al “experto”).

Aspecto en otros juegos 
Un entrenador Pokémon que aparece como el personaje principal masculino de los videojuegos anteriores de Pokémon es un personaje seleccionable en Super Smash Bros. Brawl del juego de la lucha de Nintendo, para la Wii. Su equipo del defecto es el del entrenador del varón Rojo Fuego/Verde Hoja Pokémon y cuando el jugador cambia su color, su ropa cambia para parecer similar a otros entrenadores como el de rubí o de zafiro (aunque el entrenador mismo nunca cambia). Designado simplemente el “entrenador Pokémon”, en vez de luchar directamente, él utiliza uno de sus tres Pokémon para luchar: Squirtle, Ivysaur, y Charizard. Usando su movimiento abajo especial, él puede cambiar entre cada Pokémon. Comparten el mismo metro de daño, pero deben ser cambiados hacia fuera durante el curso de la batalla para prevenir la pérdida de vigor, que es un estado que solamente él tiene en Super Smash Bros. Brawl El “entrenador Pokémon” se coloca en el fondo, publicando los comandos de la batalla. Cada uno de los Pokémon tienen sus propios movimientos especiales individuales. Su Final Smash se llama el Final Triple, y es un ataque de la combinación de la Hidrobomba, del Rayo Solar y de la Llamarada, que va en línea para asegurar golpes en el enemigo. Él hace equipo con Lucas en el modo aventura. Lucas acompaña al entrenador poco después de que Ness es capturado por Wario, y con Squirtle, los dos luchan contra el ejército del Subespacio. Los dos derrotan a Wario más adelante, y el entrenador coge más adelante un Ivysaur y un Charizard. Mientras que exploran una caverna del subterráneo, son atacados por el mismo enemigo que atacó a Marth, Ike y Metaknight. Toman la máquina abajo, pero se cogen casi en la explosión resultante, ahorrada a última hora por Meta Knight. Después de una caja fuerte en la tierra, sacuden las manos y equipo va para arriba con Marth, Ike, entonces Mario posteriormente se acopla a Kirby y Yoshi.
Algo curioso es que no tiene pokedex, sino tarjetas con las fotos de los pokémon que tiene que capturar.

Tipos

Coordinador Pokémon 
Un Coordinador Pokémon es un tipo de entrenador que exhibe a sus Pokémon en concursos anuales haciendo varios ataques en serie. Los mejores pelean luego entre sí con ese mismo Pokémon (en Hoenn) o lo cambian (en Kanto), para así ganar la cinta de la ciudad. Obteniendo 5 de ellas, se puede entrar al gran festival donde se hace lo mismo pero en peleas de 2 contra 2.

Líder de Gimnasio 

Un líder de gimnasio (Gym leader en inglés), es el mejor entrenador de un gimnasio Pokémon. Si un entrenador gana a un líder de gimnasio, este, recibirá una medalla del líder. Además, en los videojuegos, también se recompensa con una MT que enseña uno de los movimientos empleados por el líder y también te permite usar una MO. Cuando un entrenador haya recibido ocho medallas de gimnasio oficiales de la Liga en la que participará, podrá participar en la Liga Pokémon.

Alto Mando 

El Alto Mando (Élite Cuatro en Hispanoamérica por el anime, Elite Four en inglés, 四天王 Cuatro Reyes Celestiales en japonés) es una agrupación de los entrenadores más fuertes de cada región. Para enfrentarte a este grupo selecto se deben conseguir al menos 8 medallas de la región específica. Si un entrenador logra derrotar a los miembros del Alto Mando y al campeón actual de forma consecutiva sin perder ante ninguno, se convierte automáticamente en el nuevo Campeón.

Campeón de la Liga Pokémon
El Campeón/a de la Liga Pokémon (Pokémon League Champion en inglés, リーグ優勝者 en japonés) es la persona de más alto rango en la liga, y es el último contrincante con el que un entrenador Pokémon tiene el privilegio de enfrentarse antes de llegar al Salón de la Fama. En cada región, al igual que solo hay una liga, el campeón es único.

As del Frente de Batalla

Un As del Frente Batalla (Cerebro de la Frontera en Hispanoamérica por el anime, Frontier Brain en inglés, フロンティアブレーン en japonés) es uno de los entrenadores Pokémon mejor calificados. Son conocidos como los mejores entrenadores y se encuentran en el Frente Batalla.

Maestro Pokémon
Un Maestro Pokémon (Pokémon Master en inglés), a pesar de que nunca se ha descrito claramente, se podría decir que es la clase de entrenador que está por encima de todos los demás. Ningún entrenador parte inicialmente de esta clase. Se considera que un entrenador la alcanza cuando es superior a los otros grandes entrenadores. Generalmente el Alto Mando y el campeón de la Liga Pokémon. En pocas palabras: es el mejor de todos.

Entrenador Legendario
Un entrenador legendario (Myth Trainer en inglés; 伝説のトレーナー Legendary Trainer en japonés) es una clase de entrenador Pokémon posiblemente más alta que la clase de maestro Pokémon. También es un término que se puede usar para definir a los entrenadores con un Pokémon legendario en su equipo.